RVL est un sigle pouvant faire référence à :

 Radio Val de Loire, une ancienne radio locale française, disparue en 1998 ;
 Rapides du Val de Loire, une société de transports en commun routiers, devenue Transdev Loiret ;
 l'aéroport de Roseville en Californie, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 le code OACI d'Air Vallée, une compagnie aérienne italienne disparue en 2016 ;
 Radar à visée latérale ;
 l'ancien code UCI de l'équipe cycliste russe RusVelo.

voir aussi 
 RVL- (Revolution), le code préfixe des modèles de la console de jeu Wii ;
 RVL Aviation, une compagnie aérienne basée à East Midlands Airport, au Royaume-Uni.